Arthur & Claire steht für:

 Arthur & Claire (Theaterstück), Komödie von Stefan Vögel
 Arthur & Claire (Film), Spielfilm von Miguel Alexandre (2017)